Poienari se poate referi la:
Poienari, Arad
Poienari, Gorj
Poienari, Neamț
Poienari, Suceava
Poienari, Vâlcea

Poienari (Poienarii de Argeș), Argeș 
Poienari (Corbeni), Argeș
Poienari (Poienarii de Muscel), Argeș

Râul Poienari, Prahova - afluent al râului Prahova
Râul Poienari, Râul Târgului - afluent al Râului Târgului

Vezi și 
 Poenaru (Poienaru)

 Poiana
 Poienile
 Poienița

Toponime românești